

Бішкураєвська сільська рада — сільське поселення, Ілішевський район, Башкортостан
 Бішкураєвська сільська рада — сільське поселення, Туймазинський район, Башкортостан